El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España, durante la presidencia de Zapatero, fue un departamento ministerial con competencias en política territorial y Administración Pública. Abarcó el periodo comprendido entre octubre de 2010 y diciembre de 2011.

Titulares 
El titular del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública fue:
 Manuel Chaves González.

Historia 

El Ministerio fue creado tras la reestructuración de los departamentos ministeriales de octubre de 2010 y se mantuvo en activo hasta el final de la IX Legislatura.

Enlaces externos 
 Portal de acceso general a las Administraciones públicas del Reino de España

Referencias 
 , en la página del BOE.

Política Territorial y Administración Pública
Ministerios de Administraciones Públicas de España